G.I. Troy — Strictly 4 My Soldiers — сімнадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами Madd Society Records і Money and the Power, Inc. 16 лютого 2010 р. Дистриб'ютор: Select-O-Hits. Виконавчі продюсери: Them Troy Boyz.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми